Соревнования 2007 года в Главной лиге бейсбола проводились с 1 апреля по 28 октября 2007 года.

Сезон

Плей-офф

Статистика

Американская Лига

Отбивающие

Подающие

Национальная Лига

Отбивающие

Подающие

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: Чикаго Уайт Сокс — Миннесота 14:20 (6 июля)
 Крупнейшая победа: Балтимор — Техас 3:30 (23 августа)

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Примечания 

Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2007 году